

Geografia
 Fontecchio – comune italiano della provincia dell'Aquila in Abruzzo

Persone
 Daniele Fontecchio – ex ostacolista italiano
 Luca Fontecchio – cestista italiano
 Simone Fontecchio – cestista italiano

Altro
 Terme di Fontecchio – località termale dell'Umbria